«Славен Белупо» () — хорватський футбольний клуб з міста Копривниця. Заснований у 1907 році.

Досягнення 
 Срібний призер чемпіонату Хорватії: 2007–08.
 Фіналіст кубка Хорватії: 2007, 2016.

By season

Оставннє оновлення 9 Серпня 2012

Посилання 
 Офіційний сайт 

Футбольні клуби Хорватії
Футбольні клуби, засновані 1907